Israela Claro Silva (Rio de Janeiro, 15 de julho de 1991), mais conhecida pelo seu nome artístico Izzy La Reina, é uma cantora e compositora brasileira, radicada nos Estados Unidos.

Filha de pastor, cantor e compositor começou a explorar os horizontes do Brasil com seu pai, cantando com a banda da igreja e participando de eventos cristãos. em 2013 assinou com a “Som Livre” e lançou um EP de música gospel intitulado “Sou Asim”.

Em 2021, a cantora se lançou na música pop e reggaeton, com o single de estreia “Diabla” a musica lhe rendeu milhões de visualizações no Youtube e alcançou o TOP200 Dominicano no Spotify.

Carreira

2012–2015: Carreira Gospel 
Iniciou a carreira na música em 2012, como cantora de música gospel. O lançamento de seu primeiro single chamado "Amém Amor", aconteceu na Expo Cristã 2012 pela gravadora Som Livre. Em 2013, Israela lançou o single "Sou Assim", em parceria com Lito Atalaia.

Em 2013, a artista também foi indicada ao Troféu Promessas 2013, na categoria "Pra Curtir". Em outubro do mesmo ano, a artista lançou seu EP de estreia chamado "Sou Assim", pela gravadora Som Livre, usando os estilos black music, soul, R&B e pop music.

2021–presente: Carreira Pop 
Em 2021, a artista iniciou uma nova era em sua carreira, deixando suas raízes no gospel e indo para a música latina. Seu primeiro single "Diabla, foi lançado em maio de 2021. Em 2022, Izzy lançou 5 singles, incluindo o hit "Pa Ti", parceria com o rapper dominicano Amenazzy. A música "Pa Ti", assinada pelo produtor Light GM, atingiu a 9ª posição na parada Billboard Latin Digital Song Sales e atingiu TOP50 dominicano no Spotify.  Em novembro de 2022, "Pa Ti" ganhou versão em português em parceria com a cantora Tainá Costa.

Discografia

EPs

Singles

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 
 Izzy La Reina no Tiktok